Charles Saunders – ammiraglio britannico
 Charles Saunders  (1904-1997) – regista e montatore britannico